Stradomka – wieś w województwie małopolskim

3 cieki w Polsce:
 Stradomka – rzeka, dopływ Raby
 Stradomka – rzeka, dopływ Warty
 Stradomka – potok, dopływ Widawy